

Населені пункти та їхні частини

 Дембиця (Дембиці) — місто в південно-східній Польщі, адміністративний центр Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Дембиці — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембиці — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембиці — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Дембиці — частина міста Ельблонг в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Дембиці — частина села Кемпа-Мала в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки